Тарбагатайский район:

 Тарбагатайский район — район в Республике Бурятия России.
 Тарбагатайский район — район в Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Устаревшее употребление 
 Тарбагатай, Тарбагатайский округ — прежнее, а также долгое время известное в России название города Чугучак () или Тачэн (; пиньинь: Tǎchéng) и прилегающего к нему края.

См. также 
 Тарбагатай

Примечания